Маргарет Корт і Джуді Тегарт-Далтон виграли титул у парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 1969, у фіналі перемігши Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

  Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (фінал)
  Маргарет Корт /  Джуді Тегарт-Далтон (чемпіонки)
  Карен Крантцке /  Керрі Мелвілл (півфінал)
  Франсуаза Дюрр /  Енн Джонс (півфінал)

Сітка

Full draw

Примітки

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
1969 в австралійському спорті
1969 у жіночому тенісі